Samsung Galaxy A8 (2016) (стилизованный под «SAMSUNG Galaxy A86») — Android-фаблет производства Samsung Electronics. Он был представлен 30 сентября 2016 года южнокорейским оператором связи SK Telecom. В отличие от большинства смартфонов Galaxy A, Galaxy A8 (2016) оснащен лучшим процессором, аналогичным флагманам Samsung 2015 года — Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge и Samsung Galaxy Note 5.

После выхода Galaxy A8 (2016) доступен только на рынке Южной Кореи по цене 649 000 вон (примерно 580 долларов).

Оборудование 
Смартфон оснащен Exynos 7420 SoC, состоящая из 4 ARM Cortex-A57 и 4 Cortex-A53, GPU Mali-T760MP8 и оснащен 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти, расширяемой до 256 ГБ с помощью слота MicroSD, который также может быть использован для второй Nano-SIM. Устройство сохранило несъемный аккумулятор, как и его предшественник, емкостью 3500 мАч с технологией адаптивной быстрой зарядки. Galaxy A8 (2016) также имеет сканер отпечатков пальцев и поддержку Samsung Pay с технологиями связи NFC и MST.

Дизайн 
Samsung Galaxy A8 (2016) имеет полностью металлический корпус, аналогичный предыдущему Samsung Galaxy A8. Фронтальный дисплей Galaxy A8 (2016) защищен стеклом Corning Gorilla Glass 4.

Программное обеспечение 
Samsung Galaxy A8 (2016) работает под управлением Android 6.0.1 Marshmallow с интерфейсом Grace UX, представленным в Galaxy Note 7. Новая функция «Always On display» отображает часы, календарь и уведомления на экране, когда устройство находится в режиме ожидания, аналогично Samsung Galaxy S7, S7 Edge.

См. также 
 Samsung Galaxy A8 (2015)
 Samsung Galaxy A3 (2016)
 Samsung Galaxy A5 (2016)
 Samsung Galaxy A7 (2016)
 Samsung Galaxy A9 (2016)
 Samsung Galaxy A9 Pro (2016)

Примечания 

Сотовые телефоны
Устройства на базе Android
Galaxy A8 (2016)
Samsung Galaxy